Scamandro – fiume della Troade
Scamandro – divinità fluviale della mitologia greca
Scamandro – personaggio della mitologia greca, nipote del precedente
 Scamandro – personaggio della mitologia greca, guerriero troiano figlio di Strofio ucciso da Menelao
 Scamandro – commedia di Luigi Pirandello
 Newt Scamandro – personaggio principale de Gli animali fantastici: dove trovarli e personaggio minore della saga letteraria di Harry Potter.

Note